Nombre de Dios kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nombre de Dios, Mexiko, ort, Durango, 
 Nombre de Dios (kommun), Durango,

Panama 

 Nombre de Dios, ort, Colón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Panamaförgreningar